Бехбеха́н или Бехбахан () — один из 20 шахрестанов (областей) иранского остана Хузестан.
Административный центр — город Бехбехан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Агаджари (بخش آغاجارى)
 Зейдун (بخش زیدون)
 Ташан (بخش تشان)
Население области на 2006 год составляло 172 597 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хузестана